Мисс Интернешнл 1985 () — 25-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 15 сентября 1985 года в Цукуба (Япония), который выиграла Нина Сисилия из Венесуэлы.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Сари Нерине Юрберт
  — Кетрина  Рэй Кили
  — Мартина Маргарет Хайден
  — Мирей Паула Бейл
  — Ана Патрисия Кастельянос
  — Катя Наскименто Гимараэс
  — Дженифер Франсис Брюно 
  — Мария Пия Дугу Ренгифо
  — Марианела Эррера Марин
  — Сусан Бойе Расмуссен
  — Андреа Вивьенн Боардман
  — Марьюкка Элена Тонтти
  — Натали Джонс (World 85)
  — Штефани Ангелика Рот
  — Эфтимия Дерека
  — Тереза Артеро Каспербауэр
  — Перла Лиссетт Прера Фрувирт
  — Жаклин Шумит
  — Вельска Савала
  — Эллен Вонг Ай-Лэйн
  — Анна Маргарет Йонсдоттир
  — Винита Сешадри Васан

  — Карен Анн Шевлин (Universe 86)
  — Авивит Нахмани
  — Габриела Онгаро
  — Макико Мацумото
  — Чанг Си-ва
  — Ребекка де Альба Диас 
  — Паула Луиз Франич
  — Антунетт Мари Флорес (Universe 85)
  — Торунн Форсберг
  — Диана Марина Лау
  — Сабрина Симонетт Мари Ройг Артади
  — Катаржина Дорота Завидска (Universe 85; SF World 85)
  — Ана Паула Машаду Шарепе
  — Карен Хелен Белл
  — Чви Лан Чуа
  — Беатрис Молеро Бельтран
  — Луциенн Тьебанд (4th RU Europe 85)
  — Сасимапорн Чайкомол
  — Нина Сисилиа
  — Саманта Амистон
  — Тумба Муламба

См. также 
 Мисс Мира 1985
 Мисс Вселенная 1985

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1985

Мисс интернешнл
События 15 сентября
Сентябрь 1985 года
1985 год в Японии
Цукуба